Arariense – abitanti di Arari
Arariense – abitanti di Santa Cruz do Arari